«Ариэль» (Ariel Awards) — мексиканская национальная кинопремия, вручаемая ежегодно, начиная с 1947 года, Академией кинематографических искусств и наук Мексики. Приз, фигурка мужчины, был создан скульптором Игнасио Асунсоло. Премия названа по заглавию знаменитой книги эссе о латиноамериканском человеке уругвайского писателя Хосе Энрике Родо. Считается самой престижной наградой в мексиканском кинематографе.

Номинации 
 «Золотой Ариэль» Ariel de Oro (Golden Ariel)
 Лучший фильм Ariel a la Mejor Película (Best Picture)
 Лучшая режиссура Ariel a Mejor Dirección (Best Direction)
 Лучшая женская роль Ariel a Mejor Actriz (Best Actress)
 Лучшая мужская роль Ariel a Mejor Actor (Best Actor)
 Лучшая женская роль второго плана Ariel a Mejor Coactuación Femenina (Best Supporting Actress)
 Лучшая мужская роль второго плана Ariel a Mejor Coactuación Masculina (Best Supporting Actor)
 Лучший оригинальный сценарий Ariel a Mejor Guión Original (Best Original Screenplay)
 Лучшая операторская работа Ariel a Mejor Fotografía (Best Cinematography)
 Лучший монтаж Ariel a Mejor Edición (Best Editing)
 Лучшая оригинальная музыка Ariel a Mejor Música Compuesta para Cine (Best Original Score)
 Лучший звук Ariel a Mejor Sonido (Best Sound)
 Лучшие декорации Ariel a Mejor Diseño de Arte (Best Art Design)
 Лучшая работа художника по костюмам Ariel a Mejor Vestuario (Best Costume Design)
 Лучший грим Ariel a Mejor Maquillaje (Best Makeup)
 Лучшие спецэффекты Ariel a Mejor Efectos Especiales (Best Special Effects)
 Лучший дебют Ariel a Mejor Ópera Prima (Best First Work)
 Лучший документальный короткометражный фильм Ariel a Mejor Cortometraje Documental (Best Short Documentary)
 Лучший документальный полнометражный фильм Ariel a Mejor Largometraje Documental (Best Feature Documentary)
 Лучший анимационный полнометражный фильм Ariel a Mejor Largometraje de Animación (Best Feature Animation)
 Лучший анимационный короткометражный фильм Ariel a Mejor Cortometraje de Animación (Best Animated Short)
 Лучший художественный короткометражный фильм Ariel a Mejor Cortometraje de Ficción (Best Fiction Short)
 Лучший латиноамериканский фильм Ariel a Mejor Película Iberoamericana (Best Ibero-American Film)
 Лучшая эпизодическая мужская роль Ariel a Mejor Actor de Cuadro (Best Actor in a Minor Role)
 Лучшая эпизодическая женская роль Ariel a Mejor Actriz de Cuadro (Best Actress in a Minor Role)
 Лучшая детская роль Ariel a Mejor Actuación Infantil (Best Child Performance)
 Лучшая юношеская роль Ariel a Mejor Actuación Juvenil (Best Youth Performance)
 Лучший оригинальный сюжет Ariel a Mejor Argumento Original (Best Original Story)
 Лучшая работа художника Ariel a Mejor Escenografía (Best Production Design)
 Лучший адаптированный сценарий Ariel a Mejor Guión Adaptado (Best Adapted Screenplay)
 Лучшая музыка Ariel a Mejor Música de Fondo (Best Score)
 Лучший образовательный или научный короткометражный фильм Ariel a Mejor Cortometraje Educativo, Científico o de Divulgación Artística (Best Educational, Scientific, or Artistic Short Film)
 Лучший фильм среднего метража Ariel a Mejor Mediometraje Ficción (Best Medium-Length Fiction)
 Лучший документальный фильм среднего метража Ariel a Mejor Mediometraje Documental (Best Medium-Length Documentary)
 Лучшая песня Ariel a Mejor Tema Musical (Best Song)

Ссылки 
 Премия «Ариэль» на сайте Internet Movie Database
 Официальный сайт 

 
Награды, появившиеся в 1947 году
Премии за монтаж
Награды по алфавиту
Кинопремии по алфавиту